Андреас Майслингер ( родился  года в Санкт-Георгии вблизи Зальцбурга) — австрийский историк и политолог. В 1992 году он основал австрийскую мемориальную службу.

Андреас Майслингер сам работал волонтёром в акции «Знак искупления» в музее «Аушвиц-Биркенау», когда была основана Австрийская мемориальная служба.

Награды 
В 2005 году Майслингер получил Серебряный орден «За заслуги перед Австрийской Республикой» от президента Австрии Хайнца Фишера и медаль за заслуги перед государством Тироль от Хервига ван Стаа и Луиса Дурнвальдера.

8 ноября 2009 года Андреас Майслингер был награжден премией за «10 лет борьбы за официальное признание альтернативных благотворительных услуг» на Ежегодном ужине в музее холокоста в Лос-Анджелесе вместе с продюсером из списка шиндлера Бранко Люстигом.

Примечания

Ссылки 

 http://www.maislinger.net
 https://web.archive.org/web/20060824180754/http://auslandsdienst.at/intro/russia.htm

Историки Австрии
Историки нацизма
Награждённые медалью Мариетты и Фридриха Торберга